Quatre navires de lUS Navy ont porté le nom dUSS Cincinnati, d'après la ville du même nom:

l', une canonnière en service de 1862 à 1866 ;
l', un croiseur protégé en service de 1894 à 1919 ;
l', un croiseur léger de classe Omaha qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
l', un sous-marin de classe Los Angeles en service de 1978 à 1996 ;

Cincinnati